E26 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E26, un sous-marin de la Royal Navy.

Électricité 
 E26, une norme de culot de lampe électrique à vis.

Médecine 
 Hyperaldostéronisme, d'après la Classification internationale des maladies.

Route 
  Route européenne 26, une route en Allemagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres